Соревнования по скелетону на I зимних юношеских Олимпийских играх проходили 21 января 2012 года, были разыграны два комплекта медалей.

Медали

Общий зачет

Медалисты

Ссылки

Соревнования на зимних юношеских Олимпийских играх 2012